Flix (Tarragona), een gemeente in de Spaanse provincie Tarragona 
 Flix (televisiezender), Amerikaanse televisiezender (CBS Corporation)
 Flix (striptekenaar), een Duitse striptekenaar en cartoonist